Bei den Winter-X-Games 2009 wurden 7 Wettbewerbe im Snowboard ausgetragen.

Männer

Snowboardcross 

Datum: 24. Januar 2009

Superpipe 

Datum: 25. Januar 2009

Slopestyle 

Datum: 24. Januar 2009

Big Air 

Datum: 22. Januar 2009

Frauen

Snowboardcross 

Datum: 24. Januar 2009

Superpipe 

Datum: 23. Januar 2009

Slopestyle 

Datum: 24. Januar 2009

Weblinks 
 Ergebnisse auf espn.com

Snowboard
XGames 2009
Sportveranstaltung 2009